Il termine sagra dei osei può riferirsi a differenti fiere popolari omonime, in differenti località, tra cui:
La Sagra dei Osei di Sacile, in provincia di Pordenone, risalente al 1351.
La Sagra dei Osei presso Cisano, frazione di Bardolino, in provincia di Verona.